Chhoekhor (Dzongkha: ) ist einer von vier Gewogs (Blöcke) des Dzongkhags Bumthang in Zentralbhutan. Chhoekhor Gewog ist wiederum eingeteilt in fünf Chiwogs (Wahlkreise). Der Gewog erstreckt sich über Höhenlagen zwischen 2600 und .

Laut der Volkszählung von 2005 leben in diesem Gewog 4553 Menschen auf einer Fläche von 1649 km². Neuere Schätzungen gehen von 8756 Menschen aus, die in 39 (nach Zählung der Wahlkommission 31) Dörfern bzw. Weilern in ungefähr 661 Haushalten leben. Bei dieser Einwohnerzahl ist die Bevölkerung von Jakar, dem Hauptort des Distrikts Bumthang, mit eingerechnet. 

Insgesamt gibt es im Gewog sieben Schulen, davon fünf Grundschulen und zwei weiterführende Schulen, die Wangdicholing Lower Secondary School und die Jakar Higher Secondary School. Zur medizinischen Versorgung gibt es vier Beratungsstellen und fünf Gemeinde-Gesundheitsarbeiter (village health worker).

Wichtigste Erwerbszweige sind Ackerbau und Viehzucht, es werden hauptsächlich Gerste und Ölsaaten zur Selbstversorgung sowie Kartoffeln und Gemüse für den Verkauf angebaut. Da die Verwaltung des Distrikts Bumthang ihren Hauptsitz in der Gemarkung des Gewogs hat, und somit mit städtisches Zentrum vorhanden ist, betreibt die Bevölkerung von Chhoekhor auch kleine Geschäfte und Kleinindustrie.

Weblinks 

Gewog in Bhutan
Distrikt Bumthang